Localidades no Brasil
 Sítio Novo (Maranhão), município
 Sítio Novo (Rio Grande do Norte), município
 Sítio Novo do Tocantins, município
 Sítio Novo (Olinda), bairro

Desambiguações de topônimos